Görland ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Görland (1869–1952), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Ingtraud Görland (1933–2021), deutsche Philosophin und Hochschullehrerin